Case Colombara ima više značenja:
 Case Colombara, Bologna
 Case Colombara, Venezia